Virolainen är ett släktnamn i Finland, som syftar på "estländare"; det finska namnet för Estland kommer av landskapet Virumaa.

Efternamnet är vanligt vid Finska viken samt Sydkarelen. Från Jääskis finns namnet belagt 1543, ands virolaijn.

Personer med efternamnet Virolainen 
 Anne-Mari Virolainen
 Heikki W. Virolainen
 Johannes Virolainen

Se även
 Regeringen Virolainen

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn